Il doppio  dello  ZRE Katowice Bytom Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pablo Santos e Gabriel Trujillo Soler erano i detentori del titolo. Trujillo Soler non ha partecipato.

Santos ha fatto coppia con Paul Capdeville, ma hanno perso contro Konstantin Kravčuk e Ivan Serheev.

Ivo Klec e Artem Smyrnov hanno battuto in finale 1–6, 6–3, [10–3] Kravchuk e Sergeyev.

Teste di serie 

 Andis Juška /  Deniss Pavlovs (quarti di finale)
 Jan Mertl /  Martin Slanar (quarti di finale)

 Jaroslav Pospíšil /  Vasek Pospisil (quarti di finale) 
 Juan-Pablo Amado /  Facundo Bagnis (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ZRE Katowice Bytom Open 2010